Amerikai Egyesült Államok
 Clear Lake (Dél-Dakota)
 Clear Lake (Indiana)
 Clear Lake (Iowa)
 Clear Lake (Minnesota)
 Clear Lake (Oregon)
 Clear Lake (Texas)
 Clear Lake (Pierce megye, Washington)
 Clear Lake (Skagit megye, Washington)
 Clear Lake (Wisconsin)